Sejmtsjan (Russisch: Сеймчан) is de naam voor twee rivieren in de Russische oblast Magadan:

 Sejmtsjan (Kolyma); een zijrivier van de Kolyma, die voor het eerst werd beschreven door sotnik N.M. Berjozkin in 1901 en werd gekarteerd door een expeditie in 1928 onder leiding van hydroloog I.F. Molodych, zie 
 Sejmtsjan  (Kilgytsjan); een zijrivier van de Kilgytsjan (zijrivier van de Boejoenda, stroomgebied van de Kolyma) in het district Srednekanski. 

De naam komt van het Eveense ĥėjmčan (Хэймчан), hetgeen zoiets betekent als "kuil", "ondiepte", of "poel".